C.H.U.D. – film del 1984 diretto da Douglas Cheek
 CHUD Tools – software per Apple Developer Tools
 Dr. Chud – batterista statunitense
 Ciudi – gruppo etnico europeo